Rio Mondego — o maior rio não internacional de Portugal, que nasce na serra da Estrela e desagua junto à Figueira da Foz
 Lajeosa do Mondego — freguesia portuguesa do concelho de Celorico da Beira
 Oliveira do Mondego — freguesia portuguesa do concelho de Penacova
 Ribamondego — freguesia portuguesa do concelho de Gouveia
 São Paio do Mondego — freguesia portuguesa do concelho de Penacova
 Torres do Mondego — freguesia portuguesa do concelho de Coimbra
 Travanca do Mondego — freguesia portuguesa do concelho de Penacova
 Vila Boa do Mondego — freguesia portuguesa do concelho de Celorico da Beira
 Vila Cortês do Mondego — freguesia portuguesa do concelho da Guarda

Desambiguações de topônimos